Steger bzw. Šteger ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Steger (1888–1939), Schweizer Architekt und Pionier des Neuen Bauens, Zürich
 Adrian Steger (1623–1700), sächsischer Jurist und Bürgermeister von Leipzig
 Albrecht Steger (1887–1960), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Aleš Šteger (* 1973), slowenischer Autor
 Alfred Steger (1898–1967), deutscher Politiker (FDP), MdL Rheinland-Pfalz
 Angelika Steger (* 1962), deutsche Mathematikerin und Informatikerin
 Anton Steger (Freiheitskämpfer) (1768–1832), Tiroler Freiheitskämpfer
 Anton Steger (Bildhauer) (1818–1899), österreichischer Bildhauer
 Babsie Steger (* 1968), österreichisch-französische Schauspielerin
 Bastian Steger (* 1981), deutscher Tischtennisspieler
 Charles W. Steger (1947–2018), Präsident der Virginia Polytechnic Institute and State University in Blacksburg (Virginia)

 Dieter Steger (* 1964), Südtiroler Politiker
 Eberhard Steger (1925–2004), deutscher Chemiker
 Emil Steger (1858–1929), österreichischer Opernsänger
 Enrico Steger (* 1959), Zahntechniker und Erfinder
 Florian Steger (* 1974), deutscher Medizinethiker
 Franz Steger, Propst von Berlin (1442–1458)
 Friedrich Steger (1811–1874), deutscher Übersetzer und Autor
 Gerhard Steger (* 1957), österreichischer Beamter
 Hanns-Albert Steger (1923–2015), deutscher Lateinamerikanist

 Heinold Steger (1928–1991), Südtiroler Politiker
 Heinrich Steger (1854–1929), österreichischer Jurist und Pianist 
 Helmut Steger (* 1948), deutscher Chorleiter
 Hugo Steger (1929–2011), deutscher Sprach- und Literaturwissenschaftler

 Josef Steger (1879–1963), liechtensteinischer Politiker
 Karl Steger (1889–1954), deutscher evangelischer Pfarrer und Funktionär der „Deutschen Christen“  
 Kaspar Steger (1780–1860), österreichischer Freiheitskämpfer
 Martin Steger (* 1948), Schweizer Radrennfahrer
 Maurice Steger (* 1971), Schweizer Blockflötist und Dirigent
 Michael Steger (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Milly Steger (1881–1948), deutsche Bildhauerin und Künstlerin
 Monika-Margret Steger (* 1969), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Musikerin
 Norbert Steger (* 1944), österreichischer Jurist und Politiker (FPÖ), Bundesminister
 Otfried Steger (1926–2002), deutscher Politiker, Minister in der Deutschen Demokratischen Republik
 Paul Steger (* 1925), Schweizer Architekt 
 Peter Steger (Politiker) (1848–1908), deutscher Landwirt und Politiker (MdL Bayern) 
 Peter Steger (Musiker) (Pseudonym Päita Wassl; 1887–1953), deutscher Volksmusiker 
 Peter Steger (Übersetzer) (* 1958), deutscher Übersetzer 
 Petra Steger (* 1987), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Ráphael Steger Cataño (* 1950), mexikanischer Botschafter
 Rudolf Steger (1871–1936), deutscher Maler und Fotograf 

 Ulrich Steger (* 1943), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer, Manager und Politiker (SPD), hessischer Staatsminister
 Uwe Steger (* 1971), deutscher Akkordeonist
 Wilhelm Steger (1902–1985), deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Traunstein
 Wolfgang Steger (* 1934), deutscher Generalleutnant der NVA der DDR

Siehe auch 
 Steeger
 Stegers

Weblinks 
 Steger bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname